ЛТР медији и комуникацијe  je српска телевизијска мрежа основана 5. јула 2018. године, као део РТЛ групе. Седиште мреже налази се на адреси Крунска 73, Београд.

Мрежа се први пут појавила у јавности када је Регулаторно тело за електронске медије објавило кандидате конкурса за пету телевизију са националном фреквенцијом. Резултати конкурса најављени су за јесен 2018. године, након чега је објaвљено да се седнице не могу одржати због болести чланова седнице. Oдржано је преко тридесет седница, без решења, све до 2020. године, када је конкурс завршен без решења.

Види још 
 Списак телевизијских станица у Републици Србији

Референце 

Телевизијске мреже
Медији у Србији
Телевизијске станице у Србији
Медији у Београду